Basti (divisie), een divisie van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Basti (district), een district in de bovengenoemde divisie
 Basti (stad), de hoofdstad van het bovengenoemd district
 Basti (kriya), yoga